Název Sokolí potok má více vodních toků:

 Sokolí potok (přítok Černé Opavy) – pravostranný přítok Černé Opavy v okrese Bruntál
 Sokolí potok (přítok Černého Váhu) – pravostranný přítok Černého Váhu na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
 Sokolí potok (přítok Hnilce) – levostranný přítok Hnilce na Slovensku v okrese Spišská Nová Ves
 Sokolí potok (přítok Suché) – levostranný přítok Suché na Slovensku v okresech Rimavská Sobota a Lučenec